Asarum har flere betydninger:

Asarum (by) – en svensk by i Blekinge.
Hasselurt – en planteslægt med det latinske navn asarum